ostre zapalenie trzustki
 przewlekłe zapalenie trzustki
 zapalenie trzustki u psów i kotów